Harmônica - conceito matemático usado em telecomunicações e acústica
Ou ainda:
 Harmónica (instrumento musical) - instrumento de sopro, também conhecido como gaita;
Pequeno Metalofone de teclado;
Harmónica de vidro - Instrumento criado por Benjamin Franklin a partir do Copofone;
Registro de Órgão (instrumento musical);
 Em matemática, os adjetivos podem ser usados em contraste com aritmética(o) e geométrica(o), para se referir a 1/x. Exemplos: média harmônica, série harmónica e razão harmônica.

Desambiguação